Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Siracusa nelle competizioni ufficiali della stagione 1994-1995.

Rosa

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off

Semifinali

Coppa Italia Serie C

Prima fase eliminatoria

Seconda fase eliminatoria

Note

Bibliografia

I veri leoni vincono sempre, Gianluca Pierri, pag.359

1994-1995